Афана́сий Петро́вич Ши́лин (1 сентября 1924, село Петропавловка, Саратовская губерния — 22 мая 1982, Москва) — советский артиллерист, дважды Герой Советского Союза (1944, 1945), генерал-лейтенант (1975).

Биография 
Афанасий Шилин родился в селе, но не в крестьянской, а в рабочей семье. Место рождения: село Петропавловка Новоузе́нского уезда Саратовской губернии, РСФСР. В младенчестве попал в Кузбасс — сюда, в город Ленинск-Кузнецкий, в рабочий шахтёрский посёлок переселилась его семья.

После окончания средней школы юный Афанасий Шилин работал на «Шахте имени 7 ноября» в городе Ленинске-Кузнецком.

Когда в 1941 году началась война, Афанасий попросился добровольцем на фронт. Но по юному возрасту его не взяли. В Красную армию призван за несколько дней до 18-летия — в августе 1942 года. Афанасий Шилин был сразу направлен на командирские курсы в Томск. Здесь А. П. Шилин окончил Второе Томское артиллерийское училище (ТАУ-2). В действующей армии — с июня 1943 года до января 1945 года. Последовательно занимал должности командира взвода, начальника разведки артиллерийского дивизиона в составе 132-го гвардейского артиллерийского полка 60-й гвардейской стрелковой Павлоградской, ордена Кутузова 2-й степени, дивизии. Полк воевал в составе Юго-Западного, 3-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов, принимал участие в освобождении Украины, Молдавии и Польши. 15 января 1945 года А. П. Шилин был тяжело ранен в бою. На момент окончания войны находился в госпитале.

После войны продолжал службу в Вооружённых Силах СССР. В 1946 году он окончил Высшую офицерскую артиллерийскую школу, в 1952 году — Военную академию имени Ф. Э. Дзержинского, в 1966 году — Военную академию Генерального штаба. Командовал дивизионом и артиллерийским полком.

С 1960 года проходил службу в Ракетных войсках стратегического назначения СССР, был командиром ракетной бригады. С мая 1961 года — командир 10-й гвардейской ракетной дивизии, затем заместитель командира ракетного корпуса. С 1970 года — первый заместитель командующего 27-й гвардейской Витебской Краснознамённой ракетной армии (Владимир). С января 1976 года генерал-лейтенант Шилин — заместитель председателя ЦК ДОСААФ.

Продолжил своё военное образование:
 1946 год — окончил Высшую офицерскую артиллерийскую школу;
 1952 год — окончил Артиллерийскую Академию имени Ф. Э. Дзержинского;
 1975 год — окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил СССР.

В 1975 году присвоено воинское звание генерал-лейтенант.

В последние годы жизни дважды Герой Советского Союза Афанасий Петрович Шилин, гвардии генерал-лейтенант артиллерии, продолжал службу в вооружённых силах, передавал воинский опыт молодёжи. С 1976 — заместитель председателя ЦК ДОСААФ СССР.

Скончался 22 мая 1982 года. Похоронен в городе-герое Москве, на .

Русский. Член ВКП(б) с 1944 года.

Главные подвиги 
 Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» Афанасию Петровичу Шилину было присвоено 22 февраля 1944 года за отвагу и мужество, проявленные при форсировании Днепра, захвате и удержании плацдарма на правом берегу реки. В бою за плацдарм на Днепре лично уничтожил 2 немецких пулемётных расчёта, 11 солдат, 2 офицера противника. А когда фашисты окружили его наблюдательный пункт, он вызвал огонь на себя. Благодаря этому фашисты были отброшены и наши войска смогли закрепиться на плацдарме.
 Второй раз звания Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» А. П. Шилин был удостоен 24 марта 1945 года, как начальник разведки артиллерийского дивизиона, за разведку огневых средств и их уничтожение при прорыве глубоко эшелонированной обороны противника на Магнушевском плацдарме и беззаветную храбрость при штурме опорных пунктов противника. При прорыве глубоко эшелонированной обороны противника на Магнушевском плацдарме, в дни зимнего (январь 1945) наступления провёл разведку огневых средств и обеспечил их уничтожение, проявил личную храбрость при штурме опорных пунктов противника. Начальник разведки артиллерийского дивизиона А. П. Шилин в январе 1945 года на территории Польши в тяжёлом бою, будучи раненым, связкой гранат заставил замолчать фашистский дот, открыв путь для наступления нашим солдатам.

Награды 
 Дважды Герой Советского Союза (22 февраля 1944 и 24 марта 1945);
 орден Ленина (1944);
 орден Красного Знамени (1943);
 орден Отечественной войны II степени (1943);
 орден Трудового Красного Знамени (1969);
 орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени (1977);
 медали (более 7-ми);
 орден Народной Республики Болгария и иностранные медали.

Память 
 Бронзовый бюст Афанасия Петровича Шилина работы скульптора С. Н. Попова установлен в 1953 году в городе Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область.
 Бюст Шилина А. П. установлен на Аллее героев в Парке Победы в Саратове, как одному из трёх саратовцев дважды Героев Советского Союза.
 В 1985 году в городе Ленинск-Кузнецкий улица Транспортная была переименована в улицу его имени — улица А. Шилина.
 На административном здании шахты имени «7 ноября» (Ленинск-Кузнецкий) в 1985 году установлена мемориальная доска.
 Имя Шилина А. П. имеется в ветеранском списке Равнение на Победу. Томская область — Герои Советского Союза.
 Школа № 2 города Ленинска-Кузнецкого, в которой учился Шилин, 6 мая 2011 года отмечена мемориальной доской.
 В главном офисе компании СУЭК (город Москва, Дубининская улица, 53/7) 28 апреля 2015 года торжественно открыт бюст.
 Имя Шилина присвоено ранее безымянной горе, расположенной на хребте Кузнецкий Алатау, с координатами 53 40,1 северной широты, 88 53,1 восточной долготы и абсолютной высотой 743,4 метра.
 Улица в Саратове.
 20 октября 2016 года постановлением Костромской областной думы № 375 — МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 38» городского округа г. Костромы, Костромской области носит имя Дважды Героя Советского Союза А. П. Шилина.

Основные работы

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 . — С.585.
 Статья об А. П. Шилине в Томской Википедии (Towiki.ru), 2009.
 Биография на портале Московского Патриархата «ПОБЕДА.RU», фото 1955 г.
 Сайт СаратовЛИЕН: дважды Герой Советского Союза Шилин А. П. Фото ор. 1980 года.
 Ленинск-Кузнецкий. Герои Советского Союза. Биография и фото (ок. 1980 г.).
 Музей ТГАСУ. Томичи помнят своих героев.
 Литературное отображение подвигов.

Дважды Герои Советского Союза
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Выпускники Военной академии РВСН имени Петра Великого
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Члены КПСС
Кавалеры ордена Народной Республики Болгария
Ракетчики РВСН СССР и России